

Боровково — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Боровково — село, Новокузнецький район, Кемеровська область